Ешлі Барті перемогла в фіналі Джил Тайхманн з рахунком 6–3, 6–1 і вперше виграла турнір у Цинциннаті. Для неї це п'ятий титул в поточному сезоні, третій виграний турнір рівня WTA 1000 й тринадцята одиночна  перемога в турі. 

Титул захищала Вікторія Азаренко, але поступилася Барті в третьму колі. 

Анжелік Кербер зіграла 1000-ий матч у кар'єрі у чвертьфіналі проти Петри Квітової і виграла, оскільки Квітова не закінчила гру.

Сіяні тенісистки
Перші вісім сіяних починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Cincinnati Masters
Women's Singles